

Patronymes 
Camarda est un patronyme porté notamment par :

 Alessandra Camarda (née en 1988),  joueuse italienne de volley-ball ;
 Charles Camarda (né en 1952), astronaute américain ;
 Ignazio Camarda, botaniste italien ;
 Jean-Christophe Camarda, ancien membre du groupe de power et thrash metal français Holy Pain ;
 Nino Camarda, acteur italien.

Toponymes 

 Camarda, un hameau de la ville italienne de L'Aquila.